Флаг Иже́вска — является одним из официальных символов города Ижевска Удмуртской Республики Российской Федерации. Принят 21 апреля 2000 года решением городской думы города Ижевска № 221.

Описание 
Флаг города Ижевска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:2 рассечённое на белое и голубое поле, с двусторонним изображением в центре флага основного элемента, герба города Ижевска. Габаритная ширина изображения основного элемента флага — герба города Ижевска должна составлять 1/4 части длины полотнища флага, габаритная высота 1/3 части длины полотнища флага.

См. также 
 Герб  Ижевска

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением стрелы
Рябина в геральдике
Орудия труда в геральдике